Imi – żona Mentuhotepa III z XI dynastii
 Imi Giese – niemiecki rzeźbiarz, malarz
 Imi Knoebel – niemiecki rzeźbiarz, malarz
 Imi Lichtenfeld – twórca izraelskiego systemu walki Krav maga
 Tony Imi – brytyjski operator filmowy
 IMI – akronim od Israel Military Industries, obecnie jako IMI Systems